Meron Teshome – ciclista eritreo
 Minyahil Teshome – calciatore etiope, centrocampista
 Mulatu Teshome – politico etiope, Presidente dell'Etiopia dal 2013 al 2018
 Theodros Teshome – regista etiope